Johann Christian Lebrecht Grabau ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Lebrecht Grabau (1780–1852), deutscher Lehrer und Organist, siehe Lebrecht Grabau
 Johann Christian Lebrecht Grabau (1810–1874), deutscher Maler und Radierer, siehe Christian Grabau